Genlyd (dansk for "ekko") har flere betydninger:

 Genlyd Grammofon – et pladeselskab, stiftet i 1974
 Genlyd (digtsamling) – en digtsamling